Alma Kuula – cantante finlandese
 Heikki Kuula – rapper, produttore e grafico finlandese
 Kuula – brano musicale di Ott Lepland
 Toivo Kuula – compositore e direttore d'orchestra finlandese